Ви́тебский госудáрственный технологи́ческий университéт — высшее учебное заведение в Витебске.

В состав университета входят 7 факультетов, 17 кафедр. Имеется 5 учебных корпусов, 2 общежития, экспериментально-опытное предприятие, аспирантура, библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс. В университете обучается более 3000 студентов на дневном и заочном отделениях.

Научно-педагогические кадры университета составляют 218 человека, в том числе 15 докторов наук, профессоров, 100 кандидатов наук, доцентов.

История 
В 1960-е годы в Белорусской ССР широко развивалась лёгкая промышленность. После Великой Отечественной войны были восстановлены и построены новые предприятия швейной, трикотажной, обувной и других отраслей промышленности. В республике возникла потребность в кадрах для лёгкой промышленности.
Совет Министров БССР от 14 августа 1959 года утвердил проектное задание на строительство в г. Витебске технологического института лёгкой промышленности
.

Витебский технологический институт лёгкой промышленности (ВТИЛП) был открыт 25 июня 1965 года по Постановлению Совета Министров Белорусской ССР за № 305 от 24 июня 1965 года.

Строительство осуществлялось 38-м строительным управлением стройтреста № 9. Бригада, строившая институт, была награждена орденом Ленина.

25 июня 1965 года первым ректором института был назначен кандидат химических наук, доцент , работавший до этого заведующим кафедрой химии в Белорусском институте народного хозяйства. Он проработал на должности ректора 23 года. Вторым ректором стал доктор технических наук, профессор Ключников Александр Сергеевич, прежде заведовавший кафедрой автоматизации технологических процессов и производств.

Сдача в эксплуатацию учебного корпуса, первого общежития, наружных коммуникаций и подсобных помещений состоялась 1 сентября 1965 года.

Первый набор студентов осуществлялся по пяти специальностям на шести кафедрах института. Постепенно увеличивался план приёма студентов, создавались новые кафедры, кабинеты, лаборатории, открывались новые специальности, пополнялась материально-техническая база.

В вузе проводится ежегодная научная конференция студентов и преподавателей. На 27-й конференции в 1994 году заслушано около пятисот докладов.
В феврале 1995 года институт прошёл аккредитацию на статус высшего учебного заведения университетского типа по критериям, утверждённым Министерством образования Республики Беларусь, и с 20 апреля 1995 года преобразован в Витебский государственный технологический университет (ВГТУ).

С 1993 по 2013 год университет возглавлял Башметов Валерий Степанович, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь.

Факультеты

Факультет экономики и бизнес-управления 
Факультет экономики и бизнес-управления (до 1997 года экономико-технологический) основан в 1997 году и является одним из крупнейших в университете. На факультете обучаются более 600 студентов, работают 95 преподавателей. В состав факультета входят 5 кафедр: Экономика и управление на предприятии, менеджмента, экономической теории и маркетинга, Финансов и коммерческой деятельности, математики и информационных технологий.

Факультет дизайна 
Факультет дизайнаявляется единственным в Республике Беларусь, осуществляющим подготовку специалистов для текстильной промышленности. Начал функционировать с 1971 года как инженерно-технологический, с 1978 года — экономико-технологический, с 1997 года по 2017 год — художественно-технологический.
На факультете работает 52 преподавателя.
Среди преподавателей творческих дисциплин насчитывается 18 членов Союза дизайнеров и 8 членов белорусского Союза художников. В состав факультета входят четыре кафедры: «Дизайн и мода», «Социально-гуманитарные дисциплины», «Иностранные языки» и «Физическая культура и спорт».

Факультет информационных технологий и робототехники 
Факультет информационных технологий и робототехники готовит инженеров по семи техническим специальностям:
 автоматизация технологических процессов и производств в лёгкой промышленности, машиностроении и приборостроении,
 информационные технологии,
 компьютерная мехатроника,
 производство изделий на основе трёхмерных технологий,
 техническая эксплуатация энергооборудования организаций
 технология машиностроения.
Он создан в августе 1969 года. Более 600 студентов обучаются на данном факультете. Кафедры: технологии и оборудования машиностроительного производства (ТиОМП), машин и аппаратов легкой промышленности, Информационные системы и автоматизация производства, физики и технической механики.

Факультет производственных технологий 
Факультет производственных технологий создан 1 февраля 2017 года на базе конструкторско-технологического факультета, который организован в июне 1987 года в результате слияния двух факультетов: «Швейного производства» и «Обувного производства». В состав факультета входят 4 кафедры: конструирования и технологии одежды, «Технология текстильных материалов», «Техническое регулирование и товароведение» и «Экология и химические технологии».

Заочный факультет 
Заочный факультет основан в 1965 году как .
В 2018 году плолучил название «Заочный факультет». Руководитель факультета — кандидат технических наук, доцент Елена Александровна Ковальчук.

Кроме перечисленных, университет включает также факультет довузовской подготовки и профориентации и факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.

Научно-технологический парк ВГТУ 
Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета» начало свою работу 24 августа 2010 г. Резидентами технопарка являются 12 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Структурные подразделения 
Музей

Музей истории университета создан в 2007 году располагается в учебно-лабораторном корпусе № 4. Экспозиция музея рассказывает об истории создания университета, об ученых, работавших здесь в разные годы, о современной деятельности университета. На стендах представлены материалы, посвященные первым преподавателям, развитию вузовской науки, художественной самодеятельности, спорту, студенческому строительному движению. Информационный стенд с поворотными модулями представляет материалы о деятельности факультетов и кафедр университета.

Спорткомплекс ВГТУ

Студенческий спортивный комплекс включает: бассейн, фитнес-зал, тренажерный зал и др.

Санаторий-профилакторий ВГТУ

При Витебском государственном технологическом университете открыт студенческий санаторий-профилакторий на 50 мест. Студенческий санаторий-профилакторий был открыт в 1975 году и является единственным оздоровительным учреждением среди технических учебных заведений г. Витебска и Витебской области. В феврале 2005 года была получена лицензия на право медицинской деятельности, а в апреле 2006 года профилакторий прошёл аттестационную комиссию в г. Минске на статус «Студенческий санаторий-профилакторий».

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт ВГТУ

Экономические учебные заведения
Технологические университеты
Высшие учебные заведения лёгкой промышленности
Высшие технические учебные заведения Белоруссии
Тех